Matematyka
 iloczyn – wynik mnożenia
 Iloczyn skończony
 iloczyn nieskończony 
 iloczyn logiczny
 iloczyn zbiorów (iloczyn mnogościowy)
 iloczyn kartezjański
 iloczyny grup
 iloczyn skalarny
 iloczyn tensorowy
 iloczyn tensorowy modułów (i przestrzeni liniowych)
 iloczyn tensorowy przestrzeni Hilberta
 iloczyny tensorowe przestrzeni Banacha
 iloczyn tensorowy operatorów
 iloczyn tensorowy operatorów ograniczonych na przestrzeni Hilberta
 iloczyn tensorowy operatorów nieograniczonych
 iloczyn tensorowy reprezentacji
 iloczyny tensorowe C*-algebr
 iloczyn wektorowy
 iloczyn mieszany wektorów
 iloczyn kompleksowy

 Chemia
 iloczyn jonowy
 iloczyn rozpuszczalności